Avren kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Avren, kommun, Varna, 
 Avren (ort), Varna, Obsjtina Avren, 
 Avren (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Krumovgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar